een parish van Jamaica, zie Westmoreland (Jamaica)
 een aantal plaatsen in de VS, waaronder:
 Westmoreland (Kansas)
 Westmoreland (New York)
 Westmoreland (Tennessee)
 een tweetal counties in de VS:
 Westmoreland County (Pennsylvania)
 Westmoreland County (Virginia)
 William Westmoreland, een Amerikaanse generaal

zie ook: Westmorland (doorverwijspagina)